Josef Gander ist der Name folgender Personen:

*Josef Gander (Politiker, 1859) (1859–1941), Schweizer Politiker
 Josef Gander (Politiker, 1876) (1876–1963), Schweizer Politiker